Die Abkürzung FSK steht für:
 Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft
 Frequency Shift Keying, siehe Frequenzumtastung
 Fachschaftenkonferenz, siehe Fachschaft
 Federalnaya Sluschba Kontrraswedki, Vorgänger des russischen Geheimdienstes FSB (Geheimdienst)
 F.S.K., den Namen einer deutschen Band
 Freies Sender Kombinat, einen nichtkommerziellen Hörfunksender in Hamburg
 Feuerschutzkeller, ein Zufluchtsort bei Gebäudebränden, siehe Brandschutz
 Feuerwehrschlüsselkasten, siehe Feuerwehrschlüsseldepot
 Formstabile Kunststoffe
 Fehlersammelkarte
 Forstliche Standortkartierung
 Forca e Sigurisë së Kosovës, siehe Sicherheitskräfte des Kosovo
 Fettsäure-Synthase-Komplex
 Forsvarets spesialkommando, eine Spezialeinheit des norwegischen Heeres

FSK